Лапко — фамилия. Известные носители:

 Лапко, Вера Валерьевна (род. 1998) — белорусская теннисистка.
 Лапко, Екатерина Владимировна (более известна под фамилией Михеева; 1927—1980) — советский доктор-педиатр.
 Лапко, Николай Романович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник.